Osoby o tym nazwisku:
 Iwona Szarejko – polska biolog
 Leszek Szarejko – polski saneczkarz, olimpijczyk
 Piotr Szarejko – polski lekarz